Super Bowl VI was de zesde editie van de Super Bowl, de American Football-finale tussen de kampioenen van de National Football Conference en de American Football Conference van 1971. De Super Bowl werd op 16 januari 1972 gehouden in het Tulane Stadium in New Orleans. De Dallas Cowboys wonnen de wedstrijd met 24–3 tegen de Miami Dolphins en werden zo de kampioen van de National Football League.

Play-offs 
Play-offs gespeeld na het reguliere seizoen.

* Na verlenging

06
Sport in 1972
Sport in New Orleans